Георге Постіке (; нар. 22 січня 1954, село Мерень, Аненій-Нойський район), археолог і історик медієвіст з Молдови, професор (2009), доктор філософії (2007), почесний член Інституту археології Румунської академії, Ясське відділення (2010), автор понад 200 наукових, методичних та публіцистичних праць, нагороджений Президентом Республіки Молдова медалями «Громадянські заслуги» (2004) та «Міхай Емінеску» (2007); лауреат премії «AD Xenopol» Румунської академії (2009).

Вибіркова бібліографія 

 Civilizația medievală timpurie din spațiul pruto-nistrean (secolele V-XIII), București, Ed. Academiei Române, 2007, 487 p. 
 Orheiul Vechi Cercetări arheologice 1996-2001, Iași, Ed. Univ. Al. I. Cuza, 2006, 229 p., 125 fig., 98 foto. 
 Istoria Românilor. Epoca antică și medievală. Manual pentru clasa a X-a de liceu. Ediția I-a, Chișinău: Ed. Civitas, 2001; Ediția a II-a, 2002, 208 pag.; 2003, 208 p. (colab. Demir Dragnev).
 Mănăstirea Căpriana de la întemeiere până în zilele noastre. Chișinău: Ed. ULIM, 2000, 80 p. (ed. a II-a 2003). 
 Căpriana. Repere istorico-arheologice. Chișinău: Ed. Știința, 1996, 112 p. (colab. N. Constantinescu). 
 Civilizația veche românească din Moldova. Chișinău: Ed. Știința, 1995, 80 p. 
 Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din așezarea Hansca). Chișinău: Ed. Universitas, 1994, 238 pag. 
 Peisajul Cultural Orheiul Vechi, Chișinău, 2010, 138 p.

Зовнішні посилання 

 Блог

Примітки

Посилання 
 Gheorghe Postică la 50 de ani. Biobibliografie / Univ. Lib. Inter. din Moldova, Chișinău,  Cartdidact, 2004, 112 p. 
 Studii de Istorie Veche și Medievală: Omagiu profesorului Gheorghe Postică / Ed. îngr. de T. Arnăut, O. Munteanu, S. Musteață, Chișinău, Ed. Pontos, 2004, 284 p.

Кавалери ордена Пошани (Молдова)
Румунські історики
Молдовські історики
Румунські археологи
Народились 22 січня
Народились 1954
Молдовські археологи